Келеповский — фамилия. Известные носители:

 Келеповский, Аркадий Ипполитович (1870—1925) —  чиновник для особых поручений при Великом князе Сергее Александровиче.
 Келеповский, Сергей Ипполитович (1873—1928) — член Государственной думы от Херсонской губернии.